Klyfta kan syfta på:
 avgränsad del av en frukt, exempelvis en apelsinklyfta
 brant, smal avgrund mellan två klippor
Helms klyfta – en fiktiv plats i J.R.R. Tolkiens universum Midgård
 området mellan kvinnobrösten, se sulcus intermammarius
 stora skillnader i samhället i olika aspekter ex löner eller samhällsklasser.
 Digital klyfta – ett begrepp för att beskriva avståndet mellan de som nyttjar och tar till sig ny teknik och de som inte har tillgång till eller kunnande att nyttja ny digital teknik

Se även
 Kanjon